Amerikai Egyesült Államok
Alton (Alabama)
Alton (Florida)
Alton (Illinois)
Alton (Indiana)
Alton (Iowa)
Alton (Kalifornia)
Alton (Kansas)
Alton (Kentucky)
Alton (Maine)
Alton (Missouri)
Alton (város, New Hampshire)
Alton (statisztikai település, New Hampshire)
Alton (New York)
Alton (Nyugat-Virginia)
Alton (Rhode Island)
Alton (Texas)
Alton (Utah
Alton (Virginia)
Egyesült Királyság
Alton (Hampshire)
Alton (Staffordshire)